Emil Sandin (né le  à Uppsala en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008 || Brynäs IF || Elitserien ||19 ||0 ||4 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 || Brynäs IF || Elitserien ||53 ||6 ||11 ||17 ||6 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2009-2010 || Brynäs IF || Elitserien ||51 ||2 ||10 ||12 ||10 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2010-2011 || Brynäs IF || Elitserien ||26 ||0 ||3 ||3 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Mora IK || Allsvenskan ||16 ||2 ||8 ||10 || 10|| -|| -||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Rögle BK || Allsvenskan ||18 ||4 ||1 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || IF Sundsvall Hockey || Allsvenskan ||29 ||4 ||14 ||18 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Almtuna IS || Allsvenskan ||47 ||0 ||14 ||14 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Almtuna IS || Allsvenskan ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2013-2014 || Valbo HC || Division 2 ||14 ||7 ||18 ||25 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Kristianstads IK || Division 1 ||33 ||16 ||30 ||46 ||20 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2015-2016 || IK Pantern || Allsvenskan ||49 ||7 ||13 ||20 ||18 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017 || IK Pantern || Allsvenskan ||50 ||4 ||9 ||13 ||30 ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 
|-
|2017-2018 ||IK Pantern  || Allsvenskan ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 || -||- ||- ||- ||- 
|-

Notes et références 

Naissance en février 1988
Joueur suédois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur du Brynäs IF
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Uppsala
Joueur du Rögle BK
Joueur du Mora IK
Joueur du Almtuna IS